L'hôtel d'Andlau peut faire référence à :
 Les hôtels d'Andlau et d'Andlau-Klinglin à Strasbourg (Bas-Rhin) ;
 L'hôtel d'Andlau à Sélestat (Bas-Rhin) ;
 L'hôtel d'Andlau à Andlau (Bas-Rhin).